Нестру́ев — русская фамилия.

Известные носители:
 Неструев, Михаил Валерьевич (род. 1968) — советский/российский спортсмен (стрелок из пистолета)
 Джет Неструев — псевдоним группы советских/российских математиков